Chatou est une commune française, située dans le département des Yvelines ;
 Chatou est un quartier de la ville chinoise de Shijing.